В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Лора Дюпон здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Річі 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кеті Мей (1-ше коло)

 Джанет Ньюберрі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Clay Court Championships